Suchkopf steht für die Sensoreinheit im vorderen Bereich präzisionsgelenkter Munition.

 siehe Präzisionsgelenkte Munition
 bei Luft-Luft-Raketen siehe Luft-Luft-Rakete#Suchkopf
 bei Boden-Luft-Raketen siehe Flugabwehrrakete#Steuerungstechnik